

Littérature
 Disparu (1993), roman américain de Danielle Steel.

Cinéma et télévision
 Disparu (, 1995), téléfilm américain réalisé par George Kaczender ;
 Disparus (1998), film franco-suisse réalisé par Gilles Bourdos ;
 Disparu (, 2006), téléfilm canadien réalisé par Stefan Pleszczynski.

Voir aussi

 Disparus de Mourmelon
 Personne disparue